La dama e l'avventuriero (The Lady Who Dared), film diretto da William Beaudine (1931)
La dama e l'avventuriero (Mr. Lucky), film diretto da H.C. Potter (1943)